Alexandre est un prénom et un nom.

Prénom 
Alexandre est un prénom.

Anthroponyme

Saints

Rois, princes et empereurs 
Ce prénom est également porté par des souverains d'Épire, de Syrie, d'Écosse, de Géorgie, de Pologne, de Russie, de Bulgarie, de Serbie, de Grèce, de Yougoslavie : voir les pages d'homonymie , , , , .

Autres
 Alexandre le Grand, roi de Macédoine, conquérant de l'Empire perse
 Alexandre, de la dynastie des Sampsigéramides
 Sévère Alexandre, empereur romain de 222 à 235
 Alexandre (870-913), empereur byzantin
 Alexandre (né vers 35 av. J.-C., mort en 7 av. J.-C.), prince Hérodien, fils aîné d'Hérode le Grand
 Alexandre (né vers 15 av. J.-C., mort vers 26-28 ap. J.-C.), prince Hérodien fils du précédent, petit-fils d'Hérode le Grand
 Alexandre comte de Menteith (mort avant 1306), noble écossais

Papes 
 saint Alexandre  de Rome, pape de 105 à 115
 Alexandre , pape de 1061 à 1073
 Alexandre , pape de 1159 à 1181
 Alexandre , pape de 1254 à 1261
 Alexandre , antipape à Pise de 1409 à 1410
 Alexandre , pape de 1492 à 1503
 Alexandre , pape de 1655 à 1667
 Alexandre , pape de 1689 à 1691

Primats de l'Église vieille-orthodoxe russe 
 Alexandre (né en 1957), actuel primat de l'Église vieille-orthodoxe russe

Prédicateurs et auteurs chrétiens 
 Alexandre, chrétien hérétique du  qui prêcha à Éphèse et s’opposa ouvertement à Paul
 Alexandre l'Acémète (350-430), moine et confesseur, fondateur du monastère des Acémètes à Constantinople
 Alexandre de Hiérapolis, évêque nestorien d'Hiérapolis au , auteur de CPG 6392-6431
 Alexandre de Chypre, moine du , auteur d'un récit d'invention de la Croix
 Alexandre, fils de Simon de Cyrène

Autres personnalités désignées par ce nom 
 Alexandre le Lynceste, noble macédonien du 
 Alexandre, fils de Lysimaque, mort au 
 Alexandre, fils de Polyperchon, mort en 314 av. J.-C.
 Alexandre l'Athénien, peintre athénien du 
 Alexandre le Damascène, philosophe péripatéticien du milieu du 
 Alexandre [de prénom inconnu] (mort en 1738), maître écrivain français

Patronyme 

  ;
 Augustin Alexandre (18?-18?), sculpteur français du  ;
 Blaise Alexandre (1920-2005), compagnon de la Libération ;
 Bruna Costa Alexandre (1995-), pongiste handisport brésilienne ;
 Carlos Alexandre (1961-), juge portugais ;
 Charles Alexandre (1797-1870), helléniste et philologue français ;
 Charles Émile Alexandre (1821-1890), homme politique français ;
 Fabien Alexandre (né en 1985), joueur français de rugby à XV ;
 Georges Alexandre (1935-2018), footballeur français ;
 Gérard Alexandre dit Al. G. (1914-1974), dessinateur français ;
 Jacques Alexandre (1653-1734), religieux et scientifique français ;
 Jacqueline Alexandre (née en 1942), journaliste et présentatrice de télévision ;
  ;
 Laurent Alexandre (né en 1960), chirurgien-urologue, auteur et chef d'entreprise ;
 Laurent Alexandre (19?-), homme politique français ;
 Manuel Alexandre (1917-2010), acteur espagnol ;
 Marc Alexandre (né en 1959), judoka français ;
 Maxime Alexandre (1899-1976), écrivain alsacien ;
 Maxime Alexandre (né en 1971), directeur de la photographie belge ;
  ;
  ;
 Philippe Alexandre (1932-2022), journaliste français ;
  ;
 Raúl Alexandre (1910-?), footballeur portugais ;
 René Alexandre (1885-1946), acteur français ;
 Robert Alexandre (né en 1951), écrivain de science-fiction français ;
 .

Pseudonyme 

 Paul Alexandre (1917-2005), pseudonyme de Paul Schidlof, journaliste, critique littéraire et auteur de roman policier suisse ;
 Alexandre (né en 1973), José Alexandre Alves Lindo, footballeur brésilien ;
 Alexandre (né en 1976), Alexandre Luiz Goulart, footballeur brésilien ;
 Alexandre (né en 1979), Alexandre Benedito Messiano, footballeur brésilien.

Toponymes 

 Alexandre, ville sud-africaine, dans la province de Gauteng ;
 Archipel Alexandre, archipel côtier du sud-est de l'Alaska ;
 Île Alexandre-Ier, aussi appelée île ou Terre Alexandre, la plus grande île de l'Antarctique ;
 , nom de nombreuses localités, la plupart fondées par Alexandre le Grand ;
 Alexandrette, port de la Méditerranée, aujourd'hui Iskenderun ;
 Alexandre, cratère d'impact sur la Lune ;
 , plusieurs agglomérations ou édifices

Dans les arts 

 Alexandre, une nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1889 ;
 Alexandre le Grand, un film américain de Robert Rossen avec Richard Burton dans le rôle-titre, sorti en 1956 ;
 Alexandre le Bienheureux, un film français d'Yves Robert avec Philippe Noiret dans le rôle-titre, sorti en 1968 ;
 Alexandre, un film américain d'Oliver Stone avec Colin Farrell dans le rôle-titre, sorti en 2004 ;
 Alexandre, la musique originale du film ;
 Alexandre, un jeu vidéo inspiré du film.

Autres 
 Alexandre, prince de Troie et fils de Priam selon la mythologie grecque
 Alexandre, un bateau corsaire malouin
 Alexandre, dans un jeu de cartes, un nom parfois donné au roi de trèfle